Термин ветряк может относиться к следующим понятиям:
 Ветрогенератор;
 Ветряная электростанция;
 Ветроэнергетика;
 Ветряная мельница;
 режим ветряка — режим работы воздушного винта, при котором винт не создаёт тягу, а вращается под действием набегающего потока и вращает двигатель с агрегатами.

Ветряк — топоним:

 Ветряк — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Ветряк — хутор в Рамонском районе Воронежской области.
 Ветряк — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
Ветряк — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.

Источники